Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Menno Oosting e Olli Rahnasto 5-7, 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Goran Prpić /  Javier Sánchez (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Mark Koevermans (campioni)

 Menno Oosting /  Olli Rahnasto (finale)
 Per Henricsson /  Ola Jonsson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1991
ATP Tour 1991